Aghireș-u (<  "agriș, coacăză") se poate referi la:

 Comuna Aghireșu (, ), comună în județul Cluj, Transilvania, România; Comuna este alcătuită din 11 sate
 Aghireșu (, ), sat în județul Cluj, reședința comunei Aghireșu
 Aghireșu-Fabrici (), sat în județul Cluj, România

Vezi și 
 Aghireș (), localitate în județul Sălaj, Transilvania, România
 Agriș (dezambiguizare)
 Egreš ()

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară